Die 121. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  121. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  121. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  121. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern